Pojem milionář má více významů:

 osoba mající majetek v řádů milionů až stovek milionů
 Milionář (televizní soutěž) – lidové a později i oficiální jméno (na TV Prima) televizní soutěže Chcete být milionářem?
 Milionář (píseň) – píseň od Jaromíra Nohavici

Související články 
 Milion
 Miliardář

Externí odkazy